Quersoneso, Chersoneso ou Chersonesus () pode referir-se a:

Quersoneso — colónia grega na Crimeia
Tema do Quersoneso — divisão administrativa bizantina na Crimeia
Chersonissos — localidade e município do norte da ilha grega de Creta
Galípoli — península no sudeste da Trácia, atualmente parte da Turquia, chamada Quersoneso Trácio na Antiguidade
Crimeia romana — Chersonesus Taurica em latim
Jutlândia — península da Dinamarca conhecida como Chersonesus Cimbrica em latim
Península da Malásia — Chersonesus Aurea em latim

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos